Кристиан Мартин Паласиос Феррейра (; родился 2 сентября 1990 года, Сальто) — уругвайский футболист, нападающий чилийского клуба «Универсидад де Чили».

Биография 
Паласиос — воспитанник клуба «Пеньяроль». В 2009 году в матче против «Расинга» он дебютировал в уругвайской Примере. 31 октября 2010 года в поединке против столичного «Ливерпуля» Кристиан забил свой первый гол за «Пеньяроль». В своём дебютном сезоне он стал чемпионом страны. В начале 2011 года для получения игровой практики Паласиос был отдан в аренду в «Сентраль Эспаньол». 13 февраля в матче против «Серро» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Кристиан сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Сентраль Эспаньол». 3 апреля в матче против «Рампла Хуниорс» Паласиос сделал «покер». В 14 матчах за клуб он забил 15 мячей.

В начале 2012 года Паласиос на правах аренды перешёл в аргентинский «Атлетико Тукуман». 5 февраля в матче против «Дефенса и Хустисия» он дебютировал в Примере B. 20 февраля в поединке против «Атланты» Кристиан забил свой первый гол за «Атлетико Тукуман».

В начале 2013 года Паласиос вернулся на родину, где на правах аренды присоединился к «Эль Танке Сислей». 23 февраля в матче против своего бывшего клуба «Сентраль Эспаньол» он дебютировал за новый клуб. 23 марта в поединке против «Серро-Ларго» Кристиан забил свой первый гол за «Эль Танке Сислей». В 2014 году Паласиос был отдан в аренду в эквадорский «Ольмедо». 26 января в матче против «Барселоны» из Гуаякиль он дебютировал в эквадорской Серии A. 15 марта в поединке против «Манты» Кристиан забил свой первый гол за «Ольмедо».

В начале 2015 года Паласиос был арендован клубом «Хувентуд Лас-Пьедрас». 15 февраля в матче против столичного «Феникса» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Кристиан забил свой первый гол за «Хувентуд Лас-Пьедрас». 24 мая в матче против «Рампла Хуниорс» он сделал хет-трик. В 14 матчах Кристиан забил 13 мячей, после такого успешного выступления он вернулся в «Пеньяроль» и помог команде выиграть чемпионат. Летом 2016 года Паласиоис на правах аренды вернулся в Аргентину, став игроком клуба «Темперлей». 30 августа в матче против «Патронато» он дебютировал в аргентинской Примере.

В начале 2017 года Паласиос был отдан в аренду в «Монтевидео Уондерерс». 5 февраля в матче против «Данубио» он дебютировал за новый клуб. 12 февраля в поединке против «Пласа Колония» Кристиан забил свой первый гол за «Монтевидео Уондерерс». В матчах против «Расинга» и «Ливерпуля» он сделал по хет-трику. В поединках Кубка Либертадорес против перуанского «Университарио» Кристиан забил два гола. По итогам сезона Паласиос стал лучшим бомбардиром чемпионата. В том же году он вернулся в «Пеньяроль». 14 октября в матче против «Рампла Хуниорс» он сделал хет-трик. В том же году Кристиан в третий раз стал чемпионом страны. В матчах Кубка Либертадорес против боливийского «Стронгест» и парагвайского «Либертада» он забил по голу. Летом 2018 года Паласиос перешёл в мексиканскую «Пуэблу». 28 июля в матче против «Толуки» он дебютировал в мексиканской Примере.

Достижения 
Клубные

 «Пеньяроль»
  Чемпионат Уругвая по футболу (3) — 2009/2010, 2015/2016, 2017

Личные

 Лучший бомбардир Чемпионата Уругвая (29 голов) — 2017

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Ольмедо»
Игроки ФК «Сентраль Эспаньол»
Игроки ФК «Темперлей»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Хувентуд»
Игроки ФК «Эль Танке Сислей»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»